Estigma puede referirse a:

Biología 
 El estigma (botánica), parte del gineceo de las flores que recibe el polen durante la polinización.
 El estigma (zoología), cada una de las aberturas con que se comunica el sistema respiratorio de los insectos y otros artrópodos de vida aérea con el ambiente, y a través de las cuales se realiza la ventilación.
 El estigma (protistología), orgánulo celular formado por un acúmulo de carotenoides, relacionado con la respuesta fototáctica. En algunos grupos de protistas, puede estar asociado al plasto.

Religión 
 En la fe cristiana, el estigma (milagro), cada una de las marcas o señales que se dice que aparecen milagrosamente y de forma espontánea, en forma de llagas o heridas, en el cuerpo de algunas personas.

Sociología 
 El estigma social, condición, rasgo o atributo que hace que su portador sea incluido en una categoría social hacia la que se genera una respuesta negativa.

Cine 
 Stigmata (película) (en español, Estigma), película estadounidense de terror de 1999, dirigida por Rupert Wainwright.
 Estigma (película), película hispano-italiana de 1980, dirigida por José Ramón Larraz.

Música 
 The Estigma, banda argentina de crossover, formada en Santa Fe en 1996.
 «Stigma» (canción) (‘Estigma’), canción como solista del artista Kim Taehyung, conocido como V, perteneciente al grupo BTS.

Literatura 
 Kaze no Stigma, novela ligera japonesa escrita por Takahiro Yamato e ilustrada por Hanamaru Nanto, de la editorial Fujimi Shobō.
 Los tres estigmas de Palmer Eldritch, novela de ciencia ficción escrita por Philip K. Dick.

Miscelánea 
 Nombre la antigua ligadura del alfabeto griego Ϛ («stigma»).

Enlaces externos